Njegos steht für:

 Petar II.
 Petrović-Njegoš